On Sight steht für:
 einen Begehungsstil beim Klettern, siehe Begehungsstil#On Sight
 On Sight (ETCS), eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS